Sigfred – skandynawskie imię pochodzenia germańskiego. Polskim odpowiednikiem jest imię Zygfryd.

Osoby noszące to imię: 
 Sigfred I (floruit 777–798) – pierwszy wymieniany o tym imieniu król duński.
 Sigfred II (zm. 812) – pretendent lub krótkotrwały król Danii w 812 roku.
 Sigfred III (floruit 874-891) – król duński wymieniany przez roczniki frankijskie.